Джонс, Тони ():
 Джонс, Тони (род. 1960) — английский игрок в снукер.
 Джонс, Тони (1966—2021) — игрок в американский футбол.